David Wright  –  calciatore inglese
David Wright  – giocatore di baseball statunitense
David Wright  – politico britannico 
David Wright  – sceneggiatore 
David Wright  – tennista britannico  
Dave Wright  – calciatore scozzese 
Dave Wright  – musicista britannico, membro dei The Troggs
Dave Wright  – velista canadese